Кана́тная доро́га — вид внеуличного транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли.

В узком смысле названия «канатные дороги» под ними понимаются трассы внеуличного или даже внегородского транспорта, протянутые в воздухе, тогда как в более широком смысле к канатным дорогам относятся и другие транспортные системы на тросовой тяге. Последние могут быть внутригородскими — как внеуличными (см. Фуникулёр), так и уличными (см. Канатный трамвай и пример его реализации — Канатный трамвай в Сан-Франциско). Приводимые ниже сведения относятся, главным образом, к канатным дорогам в узком смысле, то есть надземным.

Провозная способность пассажирской канатной дороги может достигать 2000 человек в час, грузовой канатной дороги — до 10000 тонн в час.

Описание 

Перемещение транспортных единиц (гондол, кресел, вагонеток) с пассажирами или иным полезным грузом осуществляется посредством движения троса, к которому эти транспортные единицы прикрепляются. Трос приводится в движение стационарным двигателем, расположенным на главной станции, что роднит канатную дорогу с другими видами кабельного транспорта, например, с фуникулёром и канатным трамваем, где вагоны движутся по рельсам будучи прикреплёнными к движущемуся тросу. Системы воздушных канатных дорог, где используются самоходные моторные гондолы, движущиеся по неподвижным тросам (подобно подвесным монорельсам), крайне редки (один из примеров —  в итальянском Лагундо, существовавшая в 80-90-е годы).

В канатных дорогах используется один и несколько тросов, которые бывают поддерживающими (неподвижными) и тяговыми (движущимися). В монотросовых системах используется только тяговый трос. В системах с двумя и более тросами, как правило, один является тяговым, а остальные являются поддерживающими.

Подъём/уклон канатной дороги может доходить до 50°. В канатных дорогах, где используются самоходные моторные гондолы, он существенно меньше.

Классификация 

В зависимости от типа используемых гондол:

 Канатные дороги с несамоходными гондолами
К данному типу относится подавляющее большинство канатных дорог в мире. Гондолы не имеют собственных двигателей и приводятся в движение за счёт своего прикрепления к тяговому тросу, который протягивается стационарным двигателем, расположенным на станции.

 Канатные дороги с самоходными гондолами
Очень редкий тип канатных дорог. В данных системах нет тяговых тросов — используются только поддерживающие. При этом каждая гондола имеет свой собственный двигатель, за счёт которого и приводится в движение. Так, например, на  гондолы имели двигатели внутреннего сгорания, а вагоны Aerobus'а (первые прототипы этой системы двигались по двум поддерживающим тросам, которые лишь позднее были заменены на подвесной рельс из алюминиевого сплава, что послужило причиной переклассификации системы из канатной дороги в подвесную монорельсовую) имели электромоторы, питающиеся от двух отдельных проводов контактной сети (как у троллейбусов).

В зависимости от способа прикрепления транспортных единиц к тяговому тросу канатные дороги можно условно разделить на:

 

Характерной особенностью данной системы является то, что гондолы в ней жёстко прикреплены к тяговому тросу и не могут от него отсоединиться. Соответственно, для остановки гондолы на станции необходимо останавливать движение самого тягового троса. По этой причине линии воздушного трамвая, как правило, состоят только из 2 станций и используют только 2 гондолы, подвешенные на тяговом тросе на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между станциями. В тех же случаях, когда станций и гондол более 2, расстояние между соседними станциями должно быть одинаковым, так как в противном случае будет невозможно обеспечить синхронность прибытия гондол на станции, которая критически важна для данной системы. Положительной стороной данной системы является, при прочих равных, большая грузоподъёмность гондол по сравнению с другими системами (до 200 человек в одной гондоле).

Примером воздушного трамвая является Канатная дорога острова Рузвельт в Нью-Йорке (до реконструкции 2010 года).

 
В данной системе тяговый трос движется постоянно, а гондолы имеют возможность временно отсоединяться от него, что позволяет им производить остановки на станциях. Для данной системы характерно использование большого количества небольших по размеру гондол. Положительной стороной данной системы является возможность прокладки весьма протяжённых линий со множеством станций.

Примерами воздушных подъёмников являются Mi Teleferico в Ла-Пасе, Emirates Airline в Лондоне.

В зависимости от способа оборота транспортных единиц на линии канатные дороги можно условно разделить на:

 Маятниковые
В маятниковых канатных дорогах гондолы, достигая конечной станции, начинают движение в обратном направлении без разворота, а тяговый трос при этом меняет направление движения (то есть движение носит реверсивный характер). Гондолы для таких дорог конструируются двусторонне-симметричными. Маятниковые канатные дороги, как правило состоят всего из двух станций.

Примером маятниковой канатной дороги является двухниточная Татевская канатная дорога в Армении.

 Циркуляционные
В циркуляционных канатных дорогах гондолы на конечной станции разворачиваются и следуют обратным маршрутом, при этом тяговый трос не меняет направления своего движения. Гондолы для таких дорог имеют условные "перед" и "зад". Циркуляционные канатные дороги могут иметь весьма большое количество станций на одной линии.

Примером циркуляционной канатной дороги является Нижегородская канатная дорога.

Самые длинные и высокие канатные дороги 
В Швеции существовала самая длинная в мире 96-километровая дорога, доставлявшая железную руду из Лапландии на берег Ботнического залива. Участок длиной 13,2 километра переделан в самую длинную в мире пассажирскую дорогу.

Второй по длине промышленной канатной дорогой в мире являлась канатная дорога в Моанде (Габон). Дорога служила для доставки марганцевой руды из шахты и имела длину 76 км. Она была построена в 1959—1962 гг. и состояла из 858 вышек и 2800 ковшей. 155-километровый проволочный трос проходил через 6 тыс. направляющих роликов. Дорога разобрана в 1986 году.

Осенью 2010 года в Армении состоялось открытие Татевской канатной дороги, самой длинной маятниковой дороги в мире (5,7 км).

Открытая в 2014 году в Ла-Пасе (Боливия) сеть городских канатных дорог Mi Teleferico (десять линий, 26 станций, общая длина 30,5 километров) стала самой крупной в мире.

Городской транспорт 
Вагонные и кабинные канатные дороги в ряде мест используются как городской транспорт. Среди них — Нижегородская канатная дорога, Канатная дорога острова Рузвельт в Нью-Йорке, Портлендский Aerial Tram, Сингапурский Cable Car, Ngong Ping Skyrail в Гонконге, Медельинский Metrocable, Каракасский Metrocable, Air Line над Темзой в Лондоне.

Крупнейшая в мире сеть городских канатных дорог Лас-Паса Mi Teleferico является основным средством общественного транспорта в этом городе.

Некоторые канатные дороги в мире

Азербайджан 
 Канатная дорога Шахдагского зимне-летнего туристического комплекса.
 Канатная дорога горнолыжного комплекса «Туфан».

Армения 
 Татевская канатная дорога через ущелье реки Воротан.
 Канатная дорога в городе Алаверди — общественный транспорт между районами города.
 Канатная дорога горнолыжного курорта Цахкадзор

Великобритания 
 Канатная дорога через реку Темзу в Лондоне.

Гонконг 
Нгонпинг 360 — канатная дорога от Тунчунг до монастыря По Линь и Большого Будды.

Грузия 
 В Тбилиси действуют 3 канатные дороги: первая — из парка Рике к крепости Нарикала, вторая — из парка Ваке до Черепашьего озера и ещё одна около университета.

В 1958 году начала действовать канатная дорога и к пантеону Мтацминда, она поднимала пассажиров с площади Руставели. 1 июня 1990 г. на этой линии произошла самая тяжёлая в СССР катастрофа такого вида транспорта с 20 погибшими и 15 ранеными, после инцидента дорога была закрыта.

Действуют канатные дороги
 в Батуми
 в Боржоми
 на горнолыжных курортах Гудаури, Бакуриани, Местиа.
 Канатная дорога в Абастумани, связующая курорт и Абастуманскую обсерваторию.
 Чиатурские канатные дороги.

Израиль 
 Канатная дорога на крепость Масаду. Её нижняя станция ниже уровня моря на 257 м, а верхняя выше на 33 м, что делает её самой низкорасположенной канатной дорогой в мире.
 Канатная дорога в Хайфе между морем и районом Стела Марис.
 Канатная дорога от города Кирьят-Шмона до кибуца Манара.
 Канатная дорога для лыжников на горе Хермон.
 Канатная дорога к гротам Рош-ха-Никра.

Индия 
 Канатная дорога к храму Манаса-деви в Харидваре.

Казахстан 
 Канатная дорога в Алматы из сквера у Дворца Республики на обзорную площадку горы Кок-Тобе.
 Четыре канатные дороги на горнолыжной базе Шымбулак в ущелье Медеу близ Алматы.
 Новая канатная дорога от Медеу до Шымбулака (длина около 4,6 км)
 Три канатных дороги в горнолыжном курорте Ак-Булак около города Талгар.

Латвия 
 Канатная дорога Сигулда — Кримулда с одного берега реки Гауя на другой. Дорога дважды проходит над одной и той же автомобильной магистралью и некоторое время параллельна ей. Не имеет промежуточных опор. Летом курсирует один вагон с интервалом в полчаса. Также из вагона возможен банджи-джампинг с высоты около 40 метров над рекой Гауя.

Португалия 
 Канатная дорога в Фуншале — столице острова Мадейра.

Россия 

Всего на 2010 год в России функционируют около 400 канатных дорог на 108 курортах в европейской части страны и 49 — в азиатской. В 2012 году была открыта Нижегородская канатная дорога, которая используется для междугородних перевозок.

В ноябре 2016 года над высокогорным озером Казеной-Ам в Чечне открылась одна из самых протяжённых подвесных канатных линий зиплайн в Европе. Всего построено четыре различные по экстремальности трассы, самая длинная из которых — 840 метров. Общая протяжённость канатных линий составляет около 3 тысяч метров.

Третья очередь канатной дороги на Эльбрус признана самой высокой канатной дорогой в России. Её пик находится на высоте 3847 м.

Таджикистан 
 Канатная дорога в Худжанде от Парка культуры и отдыха имени Камоли Худжанди до комплекса Исмоили Сомони через реку Сырдарья

Туркмения 
 Подвесная канатная дорога в Ашхабаде, в предгорье Копетдага.

Турция 
 Канатная дорога Olympos Teleferik на вершину горы Тахталы у Кемера.

Узбекистан 
 Грузовая канатная дорога от шахты «Шаргуньская» до брикетной фабрики в г. Шаргунь, длина 21 км.
 Канатно-кресельная дорога в Бельдерсае (90 двухкресельных кареток), длина 2250 м.

Украина 
 Одесса
 канатная дорога от Французского бульвара к пляжу Отрада
 Харьков
 Канатная дорога через Саржин Яр
 Днепр
 Канатная дорога на Монастырский остров
 Карпаты
 Парнокресельная канатная дорога на гору Высокий Верх в районе пгт Славское (2800 м в три этапа)
 Парнокресельная канатная дорога на северо-западном склоне горы Буковель (1150 м)
 Парнокресельная канатная дорога на гору Гемба в Закарпатской области
 Строящаяся канатная дорога Яремче-Буковель (15 км)
 Лисичанск
 Лисичанская канатная дорога (16,6 км; разобрана в 2010 году)

См. также 
 Бугельный подъёмник
 Горнолыжный подъёмник

Примечания

Ссылки 

 
 Современные тенденции в области канатных дорог

Безрельсовые транспортные средства
Общественный транспорт